Анвар:
 Анвар ( — «[самый] яркий, светлый, сверкающий») — мужское имя арабского происхождения, распространённое среди мусульманских народов.

Имя
 Касим аль-Анвар (1356—1434) — азербайджанский поэт начала XV века.
 Анвар Шах Кашмири (1875—1933) — исламский богослов.

Фамилия
 Анвар, Сутан (1914—?) — индонезийский футболист, полузащитник.
 Анвар, Шейх Мохаммад (1920—1977) — коммодор ВМС Пакистана (однозвёздный адмирал).
 Анвар, Тарик (род. 1945) — британский киномонтажёр, отец актрисы Габриэль Анвар.
 Анвар, Мина (род. 1969) — английская актриса пакистанского происхождения.
 Анвар, Габриэль (род. 1970) — английская актриса.
 Анвар, Саед (1943—2004) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1968 года.
 Анвар, Кас — канадский актёр иранского происхождения.

Прочее
 «Анвар» — сеть розничной торговли в Казахстане.

См. также 
 Анвари
 Анвара

Примечания